Papú o papuano es un gentilicio que puede referirse a:
Relativo al Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea.
Relativo a la isla de Nueva Guinea o Papúa.
Los papúes, hablantes de lenguas papúes.
Relativo a la provincia indonesia de Papúa.
Relativo a la provincia indonesia de Papúa Occidental.